Shajing (kinesiska: 沙井) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 71 kilometer sydost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shajing är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xixiang,  km söder om Shajing. Runt Shajing är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina